M25 bzw. M 25 steht als Abkürzung für:

 Messier 25, offener Sternhaufen im Sternbild Schütze
 Motor des Mercedes-Benz W 25 GP-Rennwagens von 1934 bis 1936
 M25 (Gewehr), ein Scharfschützengewehr 
 Multicar 25, ein leichter DDR-Lkw

Autobahnen und Fernstraßen:
 M25 motorway (Großbritannien)
 M-25 (Kosovo)
 M25, ehemalige sowjetische Fernstraße, siehe A290 (Russland)
 Autóút M25 (Ungarn)

M25